Torcy-le-Grand puede referirse a: 

 Torcy-le-Grand, comuna francesa situada en Aube.
 Torcy-le-Grand, comuna francesa situada en Sena Marítimo.